August Blaesi (* 1. Dezember 1903 in Stans; † 29. August 1979 in Luzern) war ein Schweizer Bildhauer. Sein Werk umfasst Bildnisbüsten, Kunst am Bau und Denkmäler.

Leben und Werk 

August Blaesi war ein Sohn des Josef und der Franziska, geborene Lussi. In einem Grabsteingeschäft in Luzern und später in Sursee bei Paul Amlehn absolvierte er eine Bildhauerlehre. Von 1920 bis 1923 lebte er in Berlin und arbeitete im Atelier von Fritz Huf. Nebenbei studierte er an den Vereinigten Staatsschulen für Freie und Angewandte Kunst bei Walter Reger und kam mit Ernesto de Fiori und Hermann Haller in Kontakt. Blaesi schuf in dieser Zeit zahlreiche Frauenköpfe, die sich trotz physiognomischer Unterschiede gleichen. So zeichnen sich diese durch mandelförmige Augen, gerade Nasen, Hochsteckfrisuren und lange elegante Hälse aus. Zudem schuf Blaesi weibliche Akte, denen von den 1920er- bis in die 1940er-Jahre ein ähnlicher Körperbau von statuarischer Ruhe eigen ist. Seine Werke stellte er u. a. in der Berliner Galerie von Alfred Flechtheim aus.

Wieder in Stans arbeitete Blaesi in seinem eigenen Atelier und absolvierte den obligatorischen Aktivdienst während des Ersten Weltkriegs. Von 1925 bis 1935 lebte und arbeitete er in Paris. Zudem belegte er an der Académie de la Grande Chaumière Aktkurse. An der Schule traf er u. a. Eduard Spörri, Max Hunziker und Max Gubler. Als Mitglied des Salon d’Automne konnte er 1927 und 1930 im Salon des Indépendants seine Werke ausstellen. Zudem stellte er 1933 an der Kunsthauseröffnung Luzern, 1936 an der 19. Schweizerischen Kunstausstellung im Kunstmuseum Bern, von 1940 bis 1944 im Luzernerhof in Luzern, in der Kunsthalle Basel sowie 1957 in der Ausstellung Moderne Kunst der Innerschweiz in Luzern seine Werke aus.

Als Blaesi der Preis und die Zusage für die Ausführung der Evangelistengruppe für die neue Kirche St. Karl erhielt, zog er nach Luzern. 1935 heiratete er die aus Berlin stammende Yvonne, geborene Kirchner. Zwei Jahre später kam ihre Tochter Ursula zur Welt. Im Jahre 1938 zog die Familie nach Luzern, wo sie das von Albert Zeyer gebaute Atelierhaus bezogen. In Luzern schuf er u. a. auch ein Relief über dem Eingang der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern

Blaesi erhielt 1930, 1931 und 1932 ein Eidgenössisches Kunststipendium. 1957 erhielt er den Kunst- und Kulturpreis der Stadt Luzern und 1977 den Johann-Melchior-Wyrsch-Preis der Schindler-Kulturstiftung in Stans.

Werke (Auswahl) 
1933: Denkmal für Melchior Paul von Deschwanden in den Gärten der Nidwaldner Kantonalbank in Stans

1934: Vier Evangelisten, Hauptportal der St. Karli Kirche (Luzern) in Luzern

1939: Keramikrelief für die Schweizerische Landesausstellung in Zürich

1941: Fliegerdenkmal zum Gedenken an den Flugunfall an den Muotathaler Heubergen in Muotathal

1944: Kreuzwegstationen für die Kirche Maria Lourdes in Seebach

1947: Kreuzwegstationen und zwei Reliefs für die Pfarrkirche St. Mauritius in Dornach

1949: Kreuzwegstationen für die Kirche Würenlos

1962: Kreuzwegstationen  für die Kirche Obbürgen

1977: Kreuzwegstationen  für die Kirche Ballwil

Literatur 

 Moritz Raeber: Wege und Werke des Bildhauers August Blaesi 1903–1979. Paul von Matt AG, Stans 1993, ISBN 3952004162

Weblinks 

 
 Blaesi, August In: Deutsche Biographie
 August Blaesi In: WorldCat

Einzelnachweise 

Bildhauer (Schweiz)
Künstler (Kunst am Bau)
Person (Luzern)
Person (Kanton Nidwalden)
Schweizer
Geboren 1903
Gestorben 1979
Mann